Okręty US Navy o nazwie USS  "Alexandria" (nazwa pierwszego okrętu pochodzi od Alexandrii w stanie Luizjana, drugiego od Alexandrii w stanie Wirginia, trzeciego upamiętnia oba miasta):

 Pierwsza "Alexandria" (1862) była parowcem uczestniczącym w wojnie secesyjnej
 Druga "Alexandria" (PF-18) była fregatą patrolową typu Tacoma i była w służbie w latach 1945 - 1946
 Trzecia "Alexandria" (SSN-757) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1991 i nadal w niej pozostaje (stan na rok 2006)
Alexandria